Первая Федеральная Лига Югославии 1968/1969 () — 40-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1968/1969
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1968 году
Спорт в Югославии в 1969 году